Cette page contient les pages d'homonymie de Lodge et The Lodge.

Un lodge est un type d'hébergement touristique en environnement naturel.

Forme Lodge

Patronyme 

 Alexander Lodge (1881-1938), ingénieur britannique ;
 Carron O Lodge (c.1883-1910), peintre portraitiste et paysagiste britannique ;
 David Lodge (né en 1935), écrivain britannique ;
 Sir Edmund Lodge (1756-1839) ;
 Eleanor Constance Lodge (1869-1936), historienne et pédagogue britannique ;
 Francis Graham Lodge (1908-2002) ;
 George Cabot Lodge, (1873-1909), poète américain ;
 George Edward Lodge (1860-1954) ;
 Henry Cabot Lodge (1850-1924), sénateur américain du début du  ;
 Henry Cabot Lodge, Jr. (1902-1985), son petit-fils, sénateur américain du milieu du  ;
 Henry Lodge (1885-1933), compositeur américain de musique ragtime ;
 John Lodge (né en 1945), musicien anglais ;
 John C. Lodge (1862-1950) ;
 Sir Oliver Joseph Lodge (1851-1940),  physicien britannique ;
 Oliver W F Lodge (1878-1955), poète et écrivain ;
Reni Eddo-Lodge (1989-), auteure britannique ;
 Sir Richard Lodge (1855-1936), historien ;
 Samuel Lodge (1829-1897) ;
 Stephen Lodge (auteur) ;
 Stephen Lodge (arbitre) ;
 Thomas Lodge (c.1558-1625), dramaturge et médecin anglais  ;
 Tom Lodge (né en 1936).

Toponyme 

 Lodge (Illinois), aux États-Unis ;
 Lodge (Caroline du Sud), aux États-Unis.

Voir aussi 
 Denny Lodge, grande paroisse civile de la New Forest, dans le comté du Hampshire, en Angleterre
 Loge de safari, une résidence pour touristes en Afrique
 Timberline Lodge

Forme The Lodge 
The Lodge peut désigner :
 The Lodge, la résidence officielle du Premier ministre australien, à Canberra ;
 The Lodge (Peur glaçiale au Québec), un film d'horreur britannico-américain coécrit et réalisé par Veronika Franz et Severin Fiala, sorti en 2019 ;
 The Lodge, une série télévisée britannique, créée et réalisée par Matt Bloom et Dez McCarthy, diffusée en 2016.